Miejscowości w Polsce:
 Śladków Duży
 Śladków Górny
 Śladków Mały
 Śladków Podleśny
 Śladków Rozlazły